Szerokie Siodło – przełęcz w Twardym Grzbiecie w polskich Tatrach Zachodnich
 Szerokie Siodło – przełęcz w Zawracie Kasprowym w polskich Tatrach Zachodnich